Подхоз — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Подхоз — село в составе Бестобинской поселковой администрации Акмолинской области, после 2009 года включено в состав села Бестобе.
 Подхоз — село в Бурабайском районе Акмолинской области, упразднено в 2007 г.
 Подхоз — село в Хромтауском районе Актюбинской области, упразднено в 2000-е г.
 Подхоз — село в Шетском районе Карагандинской области, упразднено в 2010 г.
 Подхоз — село в Баянаульском районе Павлодарской области, упразднено в 2005 г.
 Подхоз — поселок в Толебийском районе Туркестанской области, в 1992 г. объединен с посёлком Строительный в село Таскешу.
 Подхоз — прежнее название села Беккул Баба в подчинении городской администрации Актобе Актюбинской области.
 Подхоз — прежнее название села Сарыарка в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.
Подхоз — до 2020 г. название села Иждагат в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.
 Подхоз — прежнее название села Шогирли в подчинении горадминистрации Арыса Туркестанской области.

Россия 
 Подхоз — посёлок в Курьинском районе Алтайского края.

См. также 
 Подсобное хозяйство (значения)
 Подхоз Березовка
 Подхоз ПЧ-45